Tomasz Lis (1959–2011) – polski historyk, dyplomata
 Tomasz Lis (ur. 1966) – polski dziennikarz